L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 7 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Paula Badosa, remplacée par  Irina-Camelia Begu
  Ons Jabeur, remplacée par  Ana Konjuh
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Zhang Shuai
  Daria Kasatkina, remplacée par  Jaqueline Cristian
  Karolína Plíšková, remplacée par  Alizé Cornet
  Yulia Putintseva, remplacée par  Anastasia Potapova
  Sara Sorribes Tormo, remplacée par  Andrea Petkovic

Lauréates 
En simple, l'estonienne Anett Kontaveit remporte le 6e titre de sa carrière en battant la grecque Maria Sakkari. Il s'agit de son 3e titre en catégorie WTA 500. A l'occasion de la finale, elle remporte son 20e match consécutif sur dur en intérieur après avoir gagné en fin de saison 2021 les tournois d'Ostrava, Moscou et Cluj.

En double, la paire Anna Kalinskaya / Catherine McNally gagne le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Saint-Pétersbourg
Tennis en Russie en 2022
Tennis en février 2022